Руперт има више значења:
 Руперт (Пенсилванија)
 Руперт (Ајдахо)
 Руперт (Западна Вирџинија)